Accidente del Yak-42 puede hacer referencia a:

  el accidente del Yak-42 en Turquía, ocurrido en 2003; o
  el accidente del Yak-42 en Rusia, ocurrido en 2011.